

Persone 
 Josip Barišić (1981) – calciatore croato
 Josip Barišić (1983) – calciatore bosniaco
 Josip Barišić (1986) – calciatore croato